Chvalovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Chvalovice (okres Znojmo)
 Chvalovice (okres Prachatice)
 Žlebské Chvalovice